Poniższa lista przedstawia państwa lub terytoria zależne (pozycje nieponumerowane) uszeregowane według wielkości PKB per capita (według parytetu siły nabywczej) w latach 1980–2018. Dane wyrażono w cenach bieżących (tzn. nie wyeliminowano efektu wzrostu cen), a zatem mogą one służyć jedynie do porównań realnego PKB per capita między państwami w wybranym roku, ale nie można na ich podstawie określić realnego wzrostu PKB per capita. Dane pochodzą z raportu World Economic Outlook Database opublikowanego 9 kwietnia 2019 r. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Zobacz też 
 lista państw świata według PKB nominalnego
 lista państw świata według PKB nominalnego per capita
 lista państw świata według PKB (parytet siły nabywczej)

Przypisy 

Wskaźniki makroekonomiczne
Listy związane z gospodarką